Danny Olsen est un footballeur international danois, né le  à Hvidovre. 

Il évolue au poste de milieu offensif.

Biographie

En club 
Danny Olsen évolue principalement avec le FC Midtjylland et l'AGF Aarhus.

Il dispute plus de 300 matchs au sein des championnats professionnels danois. Il joue également onze matchs en Ligue Europa.

En sélection 
Danny Olsen joue avec les moins de 19 ans, les moins de 20 ans, et les espoirs.

Il obtient sa première sélection avec le Danemark le , lors d'un match amical contre l'Angleterre, pour une défaite 0-1 à Londres.

Statistiques

Palmarès 
 Vice-champion du Danemark en 2007 et 2008 avec le FC Midtjylland
 Vice-champion du Danemark D2 en 2015 avec l'AGF Århus
 Finaliste de la Coupe du Danemark en 2010 et 2011 avec le FC Midtjylland ; en 2016 avec l'AGF Århus

Références

Liens externes 
 

Footballeur international danois
Joueur de l'AB Copenhague
Joueur du FC Nordsjælland
Joueur du FC Midtjylland
Joueur de l'AGF Aarhus
Naissance en juin 1985
Naissance à Hvidovre